Aporocidaria fragilis är en sjöborreart som beskrevs av Alexander Emanuel Agassiz och Hubert Lyman Clark 1907. Aporocidaria fragilis ingår i släktet Aporocidaria och familjen piggsvinssjöborrar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Piggsvinssjöborrar
fragilis